Muurinen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
Antti Muurinen (né en 1954), entraineur finlandais de football
Kimmo Muurinen (né en 1981), joueur finlandais de basket-ball

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois